Batovo est un toponyme qui peut désigner :
Batovo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čajniče et dans la République serbe de Bosnie ;
Batovo, un village de Bulgarie situé dans obchtina de Dobritchka et dans l'oblast de Dobritch.